Франклин-авеню () — пересадочный узел Нью-Йоркского метро. Этот пересадочный узел расположен в Бруклине, в районе Бедфорд — Стайвесант, на пересечении Франклин-авеню и Фултон-стрит. Он был открыт 18 октября 1999 года — намного позже, чем составляющие его станции.



Платформа линии Франклин-авеню, Би-эм-ти 

 Станция находится в Бруклине, на пересечении Франклин-авеню и Фултон-стрит.

Станция представляет собой одну боковую платформу, обслуживающую один путь. Длина платформы — 55 метров, она вмещает два вагона типа R68 (все составы челнока Франклин-авеню имеют двухвагонную конфигурацию). Путь заканчивается с северного конца платформы. Такая станция была открыта в 1999 году, после реконструкции.

С северного конца платформы имеется переход на станцию IND Fulton Street Line, представленный лестницей и лифтом. Выход в город осуществляется через этот же спуск. На уровне улицы располагается турникетный павильон. Выход приводит к перекрёстку Франклин-авеню и Фултон-стрит. С другого (южного) конца располагается проход на застеклённый мост через Фултон-стрит. Там также расположен выход.

С конца XIX века до 1920 года станция состояла из двух частей, перпендикулярных друг другу. С запада на восток шла снесённая ныне эстакадная линия Фултон-стрит, от неё ответвлялась на юг линия Брайтон (её северная часть сейчас является линией Франклин-авеню). Поезд, пришедший с запада, из Манхэттена, мог продолжить движение на восток или на юг, остановившись на одной из двух частей этой станции. Платформы северного и восточного направлений, расположенные с внутренней стороны от развилки, были соединены между собой в форме буквы Г. В 1920 году линия Брайтон была подключена к новой подземной линии, идущей в Манхэттен, а её северная часть (к которой относилась южная часть станции) была превращена в челнок. Эстакадная линия Фултон-стрит, в свою очередь, была закрыта в 1940 году.

Платформы линии Фултон-стрит, Ай-эн-ди 

 Станция находится в Бруклине, на пересечении Франклин-авеню и Фултон-стрит.

Станция локальная, представлена четырьмя путями и двумя боковыми платформами, обслуживающими только локальные пути. Станция отделана в зелёных тонах. Помимо чёрных табличек на колоннах, название станции представлено на стенах в виде мозаики. Выходы располагаются с обоих концов каждой из платформ. Главный из них — восточный. Турникеты расположены в мезонинах над платформами. В 1999 году был построен переход на соседнюю станцию, а сама станция была оборудована лифтами для пассажиров-инвалидов. Переход представлен одной лестницей и одним лифтом.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — Franklin Avenue
 nycsubway.org — Franklin Avenue
 nycsubway.org — Life and Continued Growth Artwork by Eric Pryor (1999)
 Station Reporter — C Train
 Station Reporter — Franklin Shuttle
 Station Reporter — Fulton Elevated
 The Subway Nut — Franklin Avenue Pictures 
 MTA’s Arts For Transit — Franklin Avenue
 Franklin Avenue entrance to Manhattan bound Fulton Street Line from Google Maps Street View
 Franklin Avenue entrance to Rockaway bound Fulton Street Line and Shuttle from Google Maps Street View